Desa Pamekaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pamekaran (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 107,85), Jawa Barat, 
 Desa Pamekaran (administrativ by i Indonesien, lat -6,32, long 107,54), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar